Pantalla
 Pantalla d'ordinador, un dispositiu de sortida que representa visualment la informació;
 Pantalla de plasma, un dispositiu generador d'imatges basat en la descàrrega de plasma;
 Pantalla de projecció, una superfície utilitzada per a projectar imatges;
 Pantalla tàctil, una pantalla que permet l'entrada de dades mitjançant contacte tàctil sobre la seva superfície;
 Protector de pantalla, un programa d'ordinador dissenyat per a conservar la qualitat del monitor de la PC;
 Pantalla SED, una pantalla basada en la tecnologia SED; 
 Taula comparativa dels dispositius de reproducció, taula que compara les diferents tecnologies que s'estan utilitzant en les pantalles;

 So:
 Pantalla acústica, un altaveu de tipus panell;
 Pantalla infinita, un sistema de col·locació per a altaveu dinàmic molt poc utilitzat;

 Enginyeria civil:
 Pantalla (estructura de contenció), un tipus d'estructura de contenció de terres.

 Altres:
 Pantalla Pinamar, un festival cinematogràfic que es desenvolupa en la ciutat de Pinamar (Argentina).
 Pantalla Oberta, desaparegut programa de televisió emès per Canal 13 (Xile).